Petre Ionescu, (n.1870 București, România – d. 1938, Cluj, România) a fost Director al Regiei monopolurilor de stat și inginer român și directorul fabricii de țigarete din Cluj începand cu anul 1920. 
Din 1890 până în 1894 a făcut studiile în Champs-sur-Marne, Franța la universitatea Ècole nationale des ponts et chaussées. 
Petre Ionescu a fost primul copil a lui
Temistocle Ionescu și Julia Zikèly. 
De tatăl său se știe ca era de profesie apropritar. Petre s-a casatorit cu Maria Frunzănescu, casnica.

Tinerețea si educatia 

Petre Ionescu s-a născut pe 27 aprilie 1870, fiind primul copil al lui Temistocle Ionescu și soția sa, Julia Zikèly în București. Tatăl său a avut doi copii pe lângă Petre cu Maria Frunzănescu: George Ionescu, născut la circa 1873 și Constantin Ionescu, născut la circa 1876.

Titluri de admitere 

A studiat la Liceul Saint-Louis din Paris. A urmat cursuri pregătitoare în timpul școlii 1889-1890 și s-a clasat pe locul 4 în promoția sa. A făcut parte din categoria eleviilor externi admiși prin decizia ministerială din 22 octombrie 1890. A repetat al doilea an din cauza unei pneumonii infecțioase. Din 1890 până in 1894 a făcut studiile in Champs-sur-Marne, Franța la universitatea Ècole nationale des ponts et chaussées. 

Nașteri în 1870
Decese  în 1938
Ingineri români